Příjmení Komínek znamená malý komín, nosí jej více různých osobností:

 Bohumír Komínek (1944–1999) – český malíř
 Emanuel Komínek (1929–1993) – český geolog
 Jan Komínek (* 1994) – český herec
 Jaroslav Komínek (* 1975) – český politik
 Milo Komínek (1926–2010) – český redaktor a vydavatel
 Rudolf Komínek (1885–1959) – český akademický malíř, restaurátor a ilustrátor

ženská varianta s přechýlením
 Marie Bydžovská-Komínková (1876–1969) – česká historička a spisovatelka

Jiný význam 
 Snoot zvaný též komínek – fotografické příslušenství
 Část české besedy

Externí odkazy 
 

Česká příjmení